Amazoromus är ett släkte av spindlar. Amazoromus ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattbuksspindlar
Amazoromus